Wasserjungfer kann stehen für:
 eine Meerjungfrau
 ein Individuum der Kleinlibellen
 Zeche Wasserjungfer, historisches Steinkohlebergwerk in Essen